Ла Кампанита има више значења:

 Ла Кампанита (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кампанита (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампанита, Гасера (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампанита, Колонија ла Кампанита (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику